Бубличенко — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Бубличенко, Лазарь Иванович (1875—1958) — российский и советский учёный, акушер-гинеколог.
 Бубличенко, Николай Лазаревич (1899—1990) — советский учёный-геолог, сын Л. И. Бубличенко.
 Бубликов, Тимофей Семёнович (Бубличенко, ок. 1748 — ок. 1815) — российский актёр-танцовщик.

См. также 
 Бублички
 Бубликов